Забо́рско-Нико́льское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Жуковского района Брянской области. 

Административный центр — деревня Никольская Слобода.

С 7 августа 2020 года упразднено в результате преобразования Жуковского района в муниципальный округ.

История и этимология 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Заборско-Никольского и части Летошницкого сельсовета. 

Сельское поселение, как и прежний сельсовет, называется Заборско-Никольским в связи с тем, что значительную часть населения Никольской Слободы составляют переселенцы из села Заборье Красногорского района, подвергшегося радиоактивному заражению после аварии на Чернобыльской АЭС.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Жуковского района Брянской области
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году